Francesco Carbone (1350-1405) – cardinale italiano 
Francesco Carbone (1762-1820) – ufficiale dell'esercito del Regno di Napoli.
Francesco Carbone (1980) – calciatore italiano